Хаг () — город  в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия. 

Входит в состав округа Амштеттен.  . Официальный код  —  30514.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Йозеф Штурм (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 29 мест.

 АНП занимает 17 мест.
 СДПА занимает 8 мест.
 Партия LFH занимает 4 места.

Примечания

Ссылки
 Официальная страница 

Города Нижней Австрии